Enfants de la Lune peut faire référence à :
 Enfants de la Lune, un album du groupe Psy 4 De La Rime ;
 les enfants de la Lune, les personnes atteintes de la maladie Xeroderma pigmentosum ;
 Les Enfants de la Lune, une association française luttant contre le Xeroderma pigmentosum.

Voir aussi
Enfant-lune
Hijo de la Luna